Příjmení Paulsen nosí více významných osobností:

 Axel Paulsen (1855–1938) – norský rychlobruslař a krasobruslař
 Louis Paulsen (1833–1891) – německý šachový mistr, mladší bratr Wilfrieda Paulsena
 Wilfried Paulsen (1828–1901) – německý šachový mistr, starší bratr Louise Paulsena